Соревнования по фехтованию на летних юношеских Олимпийских играх 2018 года пройдут с 7 по 10 октября в парке Polideportivo Roca в Буэнос-Айресе, столице Аргентины. Будут разыграны 7 комплектов наград: в сабле, шпаге и рапире у юношей и девушек, а также в смешанных командных соревнованиях. В соревнованиях, согласно правилам, смогут принять участие спортсмены, рождённые с 1 января 2001 года по 31 декабря 2003 года.

История 
Фехтование является основным видом программы, который дебютировал на I летних юношеских Олимпийских играх в Сингапуре.

По сравнению с предыдущими играми 2014 года программа соревнований осталась прежней.

Квалификация 
Каждый Национальный олимпийский комитет (НОК) может заявить своих спортсменов максимум в 6 дисциплинах, по три на каждый пол и по одному на каждое оружие.

66 мест были распределены на чемпионате мира среди кадетов 2018 года, который прошёл в Вероне (Италия) с 1 по 9 апреля 2018 года. На этом турнире смогли квалифицироваться на соревнования в личном зачёте в каждом виде оружия десять спортсменов (1 из Африки, 2 из Америки, 3 из Азии/Океании и 4 из Европы).

Кроме того, шесть лучших спортсменов по рейтингу FIE, которые не прошли квалификацию, также были квалифицированы, максимум по одному на отдельно взятое соревнования от одного НОК (2 из Океании и по 1 из других четырёх континентов).

На правах страны-хозяйки Олимпиады Аргентина может заявить спортсменов во всех шести видах соревнований. Ещё по три квоты на каждый пол были определены комиссией: Коста-Рике, Ливану, Того, Саудовской Аравии, Ираку и Сенегалу.

Общее число спортсменов, которые выступят на соревнованиях, было определено Международным олимпийским комитетом и составило 78 человек, представляющих 34 страны.

Календарь

Медали

Медалисты

Юноши

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Девушки

Индивидуальная шпага

Индивидуальная рапира

Индивидуальная сабля

Смешанные командные соревнования

Смешанные командные соревнования

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Примечания

Ссылки 
 Официальная книга результатов
 Страница соревнований на сайте оргкомитета юношеских Олимпийских игр 2018 года

Соревнования на летних юношеских Олимпийских играх 2018
Фехтование на летних юношеских Олимпийских играх